Pandemonium — третий студийный альбом бразильской метал-группы Cavalera Conspiracy. Альбом был издан 31 октября 2014 года в Европе, 3 ноября в Великобритании и 4 ноября в США. В США альбом было продано свыше 2,600 копий экземпляров.

Список композиций

Участники записи 
Cavalera Conspiracy
 Макс Кавалера — вокал, гитара
 Игор Кавалера — ударные
 Марк Риццо — гитара
 Нейт Ньютон — бас-гитара, вокал на «The Crucible»
Производство
 Макс Кавалера — продюсер
 Джон Грэй — микширование, запись
 Мэт Тернер — ассистент звукоинженера
 Джо Лапорта — мастеринг

Чарты

Примечания 

Альбомы Napalm Records
Альбомы Cavalera Conspiracy